Hans Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Hans von Volkmann (1860–1927), deutscher Landschaftsmaler
 Hans Volkmann (Baumeister), deutscher Baumeister 
 Hans Volkmann (Musikwissenschaftler) (1875–1946), deutscher Musikforscher und -schriftsteller
 Hans Volkmann (Politiker) (1893–1957), deutscher Politiker (KPD)
 Hans Volkmann (Althistoriker) (1900–1975), deutscher Althistoriker
 Hans-Erich Volkmann (* 1938), deutscher Historiker